CBA steht als Abkürzung für:

 Cedarbridge Academy, weiterführende Schule auf Bermuda
 Centralne Biuro Antykorupcyjne, eine Sonderbehörde in Polen
 Clientis Bank Aareland, Schweizer Regionalbank
 Commonwealth Bank of Australia 
 Compañía Balear de Automóviles, spanischer Automobilhersteller
 Component Based Automation, siehe Profinet
 Cost-Benefit Analysis, siehe Kosten-Nutzen-Analyse
 Council for British Archaeology
 Cultural Broadcasting Archive, eine gemeinnützige Podcasting-Plattform

Sport:
 Chinese Basketball Association
 Collective Bargaining Agreement, siehe NHL Collective Bargaining Agreement
 Computed Buffer Adjustment ehemalige Auf- oder Abwertung der erzielten individuellen Leistung aller Spieler im Golfsport
 Continental Basketball Association
 Croation Badminton Association, siehe Kroatischer Badminton-Verband 

Abkürzung